Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участь.

У фіналі Кім Клейстерс перемогла Марі П'єрс з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  'Кім Клейстерс (переможниця)
  Олена Дементьєва (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Єлена Докич (2-ге коло)

 Франческа Ск'явоне ''(чвертьфінал) 
 Анна Смашнова-Пістолезі ''(1-ше коло) 
 Сільвія Фаріна-Елія ''(чвертьфінал) 
 Магі Серна ''(2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Open Gaz de France 2004 Draw

2004
Open Gaz de France